Morgari peut faire référence à :

(Classement par ordre alphabétique)
 Beatrice Morgari (1858-1936), peintre italienne
  (1888-1970), peintre italien
  (1819-1897), peintre italienne
  (1788-1829), peintre
 Luigi Morgari (1857-1935), peintre italien
  (1865-1944), journaliste et homme politique italien
 Paolo Emilio Morgari(1815-1882), peintre italien
 Pietro Morgari (1852-1885), peintre italien
 Rodolfo Morgari (1827-1909), peintre italien